Daria Olexandrivna Tyjova –en ucraniano, Дар'я Олександрівна Тихова– (Jersón, URSS, 15 de febrero de 1986) es una deportista ucraniana que compite en tiro, en la modalidad de rifle.

Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro de 2022 y dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Tiro, en los años 2011 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias

Tiradores de Ucrania
Tiradores en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Tiradores en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Deportistas de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Deportistas de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Nacidos en Jersón
Ucranianas del siglo XXI
Deportistas femeninas de Ucrania
Tiradoras